Сиенская школа — художественная школа итальянской живописи, существовавшая в городе Сиена и окрестностях в XIII—XVII веках. Эту школу отличало особое, присущее только ей смешение византийских, готических и ренессансных элементов. Некоторые мастера, работавшие в сиенской манере, долгое время недооценивались искусствоведческой наукой, что было связано в первую очередь с традицией, идущей от Джорджо Вазари, мнение которого о византийской живописи, стоявшей у истоков сиенской школы, носило негативный характер. Сиена постоянно конкурировала с Флоренцией за гегемонию в Тоскане, а сиенские художники конкурировали с флорентийскими. Сегодня считается устоявшейся точка зрения, что в XIII—XIV веках сиенская школа шла впереди флорентийской, и только в XV—XVI веках уступила ей пальму первенства.

Для определения статуса художественной школы в искусствознании принято использовать четыре основных критерия: топографический, хронологический, моральный и стилевой. Проще говоря, необходимы единство времени и места, а также общности, преемственности художественных методов и технических приёмов. У художников сиенской школы кроме этого было и нечто иное — своё особое мировидение и религиозная идеология, которая питала это мировидение. Сиенский художник не хотел и не мог быть флорентийским, потому что уже был сиенским, со своим сиенским патриотизмом, верностью традиции, и своим пониманием красоты. Вероятно, сиенский художник был ближе «миру горнему», чем земному, поэтому он следовал тем художественным приёмам, которые с его точки зрения могли реальнее передать религиозную идею, чем так называемый реализм.



Начало 

Истоки сиенской живописной традиции следует искать во второй половине XIII века. Именно к этому периоду относится творчество первых мастеров, предшественников Дуччо, которые распространившуюся в Тоскане византийскую живопись стали трансформировать в соответствии со своими представлениями и вкусами. Распространение византийской манеры было связано с общим мнением, что византийские иконы более достоверно передают лики Христа и прочих евангельских персонажей, и обладают чудодейственной силой. Однако готические импульсы, проникавшие в Тоскану с севера, вносили коррективы и воспитывали вкус к экспериментаторству.

С одной стороны, всю тосканскую живопись того времени, и сиенскую в частности, можно рассматривать лишь как провинциальный вариант византийской живописи, в одном ряду с живописью греческой, сербской или болгарской. С другой стороны, сиенские художники создавали разнообразные вариации на византийские темы и всё более удалялись от византийской иератичности, создавая уникальный сплав разных художественных традиций. С середины XIII века в сиенской живописи ощущается заметное оживление. Положительную роль в развитии сиенской школы сыграло появление в Сиене Коппо ди Марковальдо. Сиенские мастера второй половины XIII века — Гвидо да Сиена, Диетисальви ди Спеме, Гвидо ди Грациано и др. своими разнообразными перепевками византийского искусства подготовили почву для качественного скачка сиенской живописи. Нужен был талант, который вывел бы сиенское искусство на новый уровень. Им оказался Дуччо.

После битвы при Монтаперти (1260), в которой сиенцы с верой в то, что им покровительствует Богородица, победили флорентийцев, Сиена стала центром культа Мадонны. В 1260—1300 годах большинство икон Мадонны для церквей Тосканы производилось в художественных мастерских Сиены. Именно поэтому в сиенской живописи, дошедшей до нас с тех времен, так много изображений Богоматери. Её культ в Сиене настолько глубоко укоренился, что помимо церквей её «портрет» сочли нужным поместить даже на стене Палаццо Пубблико, чтобы она «присутствовала» на всех заседаниях городского совета (фреска Симоне Мартини «Маэста» 1315 года).

XIV век 

За исключением крупной политико-нравственной манифестации, которой являются фресковые аллегории Амброджо Лоренцетти в Палаццо Пубблико, практически вся сиенская живопись XIV века тематически была связана с Библией или жизнеописаниями святых, то есть была религиозной.

В конце XIII века Дуччо радикально трансформирует византийскую манеру, создав то, что уже можно отчасти считать разновидностью готической живописи. Вокруг него возникает целая группа учеников: Мастер Бадиа а Изола, Уголино ди Нерио, Сенья ди Бонавентура и его сын Никколо ди Сенья, а также так называемый Мастер Читта ди Кастелло. Дуччо — это фундамент сиенской школы.

Следующая крупная фигура — Симоне Мартини. Он уже был знаком с живописным рационализмом Джотто, но переработав его в готическом духе, создал изысканный сплав. Его учениками были Липпо Мемми и некоторые художники, работавшие в Авиньоне, например, Маттео Джованнетти.

Крупнейшими мастерами первой половины XIV века были братья Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Пьетро смело включил в своё творчество некоторые новации Джотто. Он повлиял на Никколо ди Сер Соццо и Бартоломео Булгарини. Амброджо Лоренцетти, который в 1321 году побывал во Флоренции, в своём творчестве использовал опыт флорентийских художников.

Эпидемия чумы 1348 года внесла свои коррективы. Общий упадок не обошёл стороной и художественный процесс, а некоторые художники просто умерли от чумы. После этой катастрофы, по подсчётам специалистов, производство художественной продукции в Тоскане сократилось примерно в пять раз.
Художники второй половины XIV века — Лука ди Томме, Липпо Ванни, Якопо ди Мино дель Пелличчайо, и др. в своём творчестве опирались на достижения сиенской школы первой половины века, создавая утончённое религиозное искусство.

Портретный жанр 
О влиянии сиенской школы на создание портретного жанра Нового времени см. Портрет итальянского Ренессанса. Сиенская школа.

XV век 

Если «идейным мотором» флорентийской живописи XV века были представления гуманистов и научные знания, то идейным стержнем художников Сиены в XV веке по-прежнему была религиозная нравственность. Такое положение учёные объясняют влиянием, которое имел нравственный пример св. Екатерины Сиенской, а также проповедями другого церковного деятеля — жившего в Сиене в начале XV века святой Бернардина, который своими зажигательными речами доводил толпу до исступления.
Возвышенная религиозная духовность требовала соответствующего художественного языка, в связи с чем живописные приемы интернациональной готики оказались ближе сиенским художникам, чем приёмы флорентийской школы. Конечно, сиенские мастера видели работы флорентийцев, но относились к ним с известной долей отчуждения. Возможно, в этом сказывался и долгий антагонизм между Сиеной и Флоренцией. Так или иначе, если сравнивать живопись Флоренции и живопись Сиены XV века, в глаза бросается некоторая консервативность последней. Однако этот консерватизм не отменяет особую поэтичность и изысканность, присущие сиенской школе в целом.

Сиенская живопись второй половины XV века недостаточно хорошо изучена. Однако уже сегодня ясно, что сиенский Ренессанс не был бледной тенью Ренессанса флорентийского, но обладал самостоятельным развитием с середины XV века. Большую роль в постепенном повороте от сиенской 200-летней традиции сыграл Эней Сильвий Пикколомини, который под именем Пия II был избран папой римским. Этот выдающийся гуманист и литератор покровительствовал Сиене во время своего понтификата, опекал искусство, был проводником нового мировоззрения. Сиенские художники всё более включались в круговорот тосканских художественных идей, а достижения сиенских живописцев вызывали восхищение у флорентийских художников, склонных к поэтическому мировиденью, например у Боттичелли.

Флорентийское влияние сказалось на работах одного из ведущих художников Сиены XV века — Сассетты. В 1427 и в 1457—1459 годах в Сиену приезжал Донателло. Созданные им в Сиене произведения усилили влияние флорентийских художественных идей, которые нашли отражение в творчестве Веккьетты и Доменико ди Бартоло. Эти идеи отчасти присутствуют в творчестве сиенских художников второй половины XV века — Маттео ди Джованни, Нероччо де Ланди, Франческо ди Джорджо, Бенвенуто ди Джованни, однако трактованы ими в чисто сиенском, сказочно-поэтическом, готическом духе.

XVI век 

В середине XVI века Сиенская республика пала. Однако ещё до падения республики тихо скончалась сиенская школа живописи. Тот цельный, проникнутый высокой религиозностью дух, который питал сиенское искусство, уступал место новому, более трезвому, научному взгляду на мир, а сиенские художники отказывались от местной традиции, заимствуя идеи у самых разных мастеров. Среди последних сиенских художников, в чьей живописи просматривается связь с местной традицией, можно упомянуть Бернардино Фунгаи, его ученика Джакомо Паккьяротти, Джироламо дель Паккья. Крупные сиенские художники XVI века — Доменико Беккафуми и Содома работали уже совсем в другом стиле, который определяется как маньеризм.

Художники

1200—1250 
 Мастер из Трессы

1251—1300 
 Коппо ди Марковальдо
 Гвидо да Сиена
 Диетисальви ди Спеме
 Гвидо ди Грациано
 Ринальдо да Сиена
 Вигорозо да Сиена

1301—1350 
 Дуччо ди Буонинсенья
 Меммо ди Филиппуччо
 Уголино ди Нерио
 Сенья ди Бонавентура
 Мастер Бадиа а Изола
 Мастер Читта ди Кастелло
 Барна да Сиена
 Симоне Мартини
 Липпо Мемми
 Амброджо Лоренцетти
 Пьетро Лоренцетти
 Уголино Лоренцетти
 Бартоломео Булгарини
 Никколо ди Сенья
 Франческо ди Сенья
 Наддо Чеккарелли
 Мео да Сиена

1351—1400 
 Бартоло ди Фреди
 Спинелло Аретино
 Таддео ди Бартоло
 Андреа Ванни
 Липпо Ванни
 Франческо ди Ваннуччо
 Лука ди Томме
 Никколо ди Сер Соццо
 Паоло ди Джованни Феи
 Никколо ди Бонаккорсо
 Якопо ди Мино дель Пелличчайо
 Андреа ди Бартоло
 Кристофоро ди Биндоччо

1401—1450 
 Джованни ди Паоло
 Пьетро ди Джованни д'Амброджо
 Стефано ди Джованни Сассетта
 Мастер Оссерванца
 Приамо делла Кверча
 Лоренцо ди Пьетро (Веккьетта)
 Доменико ди Бартоло
 Мартино ди Бартоломео
 Бенедетто ди Биндо
 Сано ди Пьетро
 Грегорио ди Чекко

1451—1500 
 Маттео ди Джованни
 Нероччо де Ланди
 Сано ди Пьетро
 Франческо ди Джорджо
 Бернардино Фунгаи
 Бенвенуто ди Джованни
 Ориоли, Пьетро
 Коццарелли Гвидоччо
 Пеллегрино ди Марьяно
 Андреа ди Никколо
 Мастер истории Гризельды
 Пьетро ди Доменико да Сиена
 Никола ди Улиссе

1501—1550 
 Джироламо ди Бенвенуто
 Паккьяротти Джакомо
 Джироламо дель Паккья
 Содома
 Доменико Беккафуми

1550—1600 
 Бартоломео Нерони (Иль Риччо)

1601—1650 
 Вентура Салимбени
 Симондио Салимбени
 Франческо Ванни

См. также 
 Болонская школа живописи
 Венецианская школа живописи
 Феррарская школа живописи
 Флорентийская школа живописи
 Пизанская (луккано-пизанская) школа живописи
 Умбрийская школа
 Таволетта

Ссылки 
 Sienese School

Литература 
 
 Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т.2 Искусство Треченто. М. Академия наук СССР. 1959.
 Смирнова И. А. Искусство Италии конца XIII—XV веков. М. Искусство.1987.
 Искусство итальянского Ренессанса. Под редакцией Рольфа Томана. Konemann. 2000.
 Мария Прокопп. Итальянская живопись XIV века. Будапешт. Корвина. 1988.
 Иоахим Пешке. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии. 1280—1400. М. Белый город. 2003.
 Enzo Carli. Sienese Painting. Century Hutchinson. 1983.
 Giulietta Dini. Five Centuries Of Sienese Painting (From Duccio to the Birth of the Baroque). Thames & Hudson. 1998.
 Diana Norman. Painting in Late Medieval and Renaissance Siena (1260—1555). Yale University Press. 2003.
 Judith B. Steinhoff. Sienese Painting after the Black Death: Artistic Pluralism, Politics, and the New Market. Cambridge University Press. 2007,
 Diana Norman. Siena and the Virgin. Art and Politics in a Late Medieval City State. Yale University Press. 1999.

Художественные направления
Живописные школы по алфавиту